Masuda kan som auktorsförkortning betyda:

 Hajime Masuda
 Michio Masuda

Robotskapade auktorsförkortningar